Darjiwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Darjiwka (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Darjiwka (Kropywnyzkyj), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Darjiwka (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swerdlowsk